ou Dufresne est un patronyme qui évoque l'arbre caractéristique de la propriété ou du domaine du porteur du nom.

Patronyme 

 Abel Dufresne (1788-1872), écrivain français ;
 Alfred Dufresne (1821-1863), compositeur et auteur dramatique français ;
 Annie Dufresne (1973-), actrice québécoise ;
 Bertrand Dufresne (1736-1801), homme politique et haut fonctionnaire français ;
 Charles Dufresne (v. 1611-v. 1684), comédien et directeur de troupe français ;
 Charles Dufresne (1876-1938), peintre, graveur et sculpteur français ;
 Claude Dufresne (1920-2011), animateur et producteur de radio et de télévision, journaliste et écrivain français ;
 David Dufresne (1968-), journaliste, producteur de télévision et essayiste français ;
 Diane Dufresne (1944-), chanteuse, comédienne et peintre québécoise ;
 Gaston Dufresne (1898-1998), contrebassiste français ;
 Gérard Dufresne (1927-), ancien maire de Trois-Rivières ;
 Ghyslain Dufresne (1973-), humoriste québécois ;
 Guy Dufresne (1915-1993), dramaturge et scénariste québécois ;
 Jacques Dufresne (1732-1832), curé de Mesnil-Durand, député du clergé aux États généraux de 1789 ;
 Jacques Dufresne (1941-), philosophe québécois ;
 Jean-Nicolas Dufresne (1747-1812), naturaliste, chroniqueur de la célèbre expédition de La Pérouse (1781) ;
 Jules Dufresne (1809-1885), ingénieur et sénateur de la Manche français ;
 Laurent Dufresne (1972-), ancien joueur de football français ;
 Marc-Henri Dufresne (1959-), réalisateur et scénariste français ;
 Marius Dufresne (1883-1945), ingénieur et architecte québécois ;
 Oscar Dufresne (1875-1936), homme d'affaires québécois et conseiller municipal ;
 Pierre Dufresne (1927?-1996), journaliste à Genève ;
 Pierre Dufresne (1927-1984), acteur québécois ;
 Sidney Dufresne (1986-), cavalier français.

Nom composé
 Isabelle Collin Dufresne (1935-2014), connue sous le nom Ultra Violet, artiste franco-américaine ;
 Joseph Lenoir-Dufresne (1768-1806), industriel du tissage français ;
 Nicolas Thomas Marion-Dufresne (1724-1772), navigateur français ;

du Fresne
 Charles du Fresne, sieur du Cange (1610-1688), historien français ;
 Joseph Du Fresne de Francheville (1704-1781), écrivain français ;
 Gaston du Fresne de Beaucourt (1833-1902), historien français ;
 Georges Du Fresne (né en 1984), acteur français ;

Dufrêne
 Alice Dufrêne (1899-1975),	actrice de théâtre et de cinéma.
 Blanche Dufrêne (1874-1919), mère d'Alice, comédienne française.
 François Dufrêne (1930-1982), poète et plasticien français.

Dufrène
 Maurice Dufrène (1876-1955), ébéniste français.

Toponymes

 Rivière Dufresne, un affluent de la rivière Ouareau, coulant sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans les Laurentides (région administrative) (MRC Les Laurentides) et Lanaudière (MRC de Matawinie), au Québec ;

 Saint-Martin-du-Frêne, commune française de l'Ain ;
 Saint-Pierre-du-Fresne, commune française du Calvados.

Voir aussi 
 Dufresne, un groupe de post-hardcore italien, originaire de Vicence et actif de 2004 à 2013
 Château Dufresne, deux maisons bourgeoises jumelées de Montréal au Canada
 F.Dufresne Inc., société canadienne présente dans les domaines de la vente au détail et de la logistique de transport pétrolier
 Marion Dufresne 2, navire de recherche océanographique français

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme